Termenul „Dromader” se poate referi la:

Dromader o specie de cămilă cu o cocoașă
PZL M18 Dromader un tip de avion mic folosit în agricultură